Pandemie covidu-19 se do Maďarska rozšířila 4. března 2020, kdy byl potvrzen první případ ve městě Budapešť. Ke 4. lednu 2021 bylo zaznamenáno 327 995 pozitivně testovaných případů nákazy koronavirem, z čehož bylo 144 804 pacientů nakažených, 174 070 vyléčených a 9 977 zemřelých. Z celkového počtu pozitivně testovaných lidí je tedy v současnosti 24,41 % vyléčených, 44,16 % nakažených a 3,04 % zemřelých.

Průběh 

První nakažení lidé pocházeli z Íránu, nákaza se u nich potvrdila 4. března. Dne 21. března byl překonán počet sto nakažených, dne 1. dubna již více než 500 nakažených, dne 10. dubna více než tisíc nakažených, dne 14. dubna více než 1 500 nakažených, 21. dubna již přes 2 000 nakažených, 26. dubna bylo zaznamenáno 2 500 nakažených, 4. května již přes 3 000 nakažených, 17. května přes 3 500 nakažených a 7. června bylo zaznamenáno již více než 4 000 nakažených. Od té doby se stav již uklidnil a počet nakažených již tolik nestoupá. Dne 31. července bylo překonáno 4 500 nakažených a dne 19. srpna 5 000 nakažených

V Maďarsku byla též zaznamenána během první vlny vysoká smrtnost, zemřelo celkem 614 pacientů z celkem 5 215 pozitivně testovaných, tudíž zemřelo téměř 14 % ze všech lidí nakažených covidem-19 během první vlny.

Počet uzdravených překonal dne 10. dubna sto případů, 28. dubna bylo zaznamenáno již více než 500 uzdravení, 12. května již více než tisíc uzdravení, 21. května více než 1 500 uzdravení, 29. května již přes 2 000 uzdravení, 16. června přes 2 500 uzdravení, 12. července přes 3 000 uzdravení a 10. srpna přes 3 500 uzdravení.

Druhá vlna 
Dne 26. srpna propukla v Maďarsku druhá vlna, když zde bylo zaznamenáno 73 nových případů, tedy mnohem více než v srpnu a předchozích dvou měsících, kdy počty denních přírůstků většinou nepřesahovaly čtyřicet. Poté začaly denní nárůsty nových případů dosahovat extrémních čísel, mnohdy vyšších než pět set. Zatím nejvyšší nárůst byl zaznamenán dne 29. listopadu, tedy 6 819 nových případů za jediný den. Až na přelomu roků 2020 a 2021 došlo k výraznému zlepšení situace.

Opatření 
Dne 11. března byl v Maďarsku vyhlášen stav nouze. Dne 13. března byla nařízena desinfikace všech prostředků hromadné dopravy, dne 15. března byly zrušeny veřejné oslavy výročí maďarské revoluce v letech 1848 a 1849. Bylo též uvolněno několik míst v nemocnicích pro pacienty trpící covidem-19. Dne 16. března byly v Maďarsku uzavřeny školy a školky, zrušeny všechny veřejné akce a uzavřeny restaurace a kavárny. Taktéž došlo k uzavření hranic pro cizince a do Maďarska mohli být vpuštěni pouze maďarští občané.

Dne 27. května umožnilo Maďarsko cestování z Česka a Slovenska, jestliže měli cestující vyplněný formulář a v zemi se nezdrželi více než 48 hodin. Dne 5. června bylo umožněno cestování do Maďarska již bez omezení. Dne 2. července Maďarsko odmítlo seznam bezpečných zemí mimo Evropskou unii a povolilo cestování pouze do Srbska, kde žije velká maďarská menšina. Dne 15. července se Maďarsko rozhodlo vzhledem ke stavu v ostatních zemích zpřísnit režim na hranicích a zavedlo semaforový systém na jednotlivé země. Většina zemí světa je označeno červenou barvou, z Evropy bylo červeně označeno Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Kosovo a Severní Makedonie, žlutě bylo označeno Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Rusko, Švédsko, Norsko, Velká Británie a Portugalsko. Ostatní země Evropské unie byly označeny zeleně.

Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených byly od 1. září na měsíc zavřeny hranice Maďarska. Pro občany zemí Visegrádské skupiny byla vyjednána výjimka, že pokud si zamluvili pobyt v Maďarsku před 1. zářím a měli negativní test na koronavirus, mohli do země vstoupit.

Nakažení podle žup 
Z hlediska celkového počtu zaznamenaných případů jsou nejvíce zasaženými župami město Budapešť (62 579 případů), župa Pest (41 179 případů) a župa Győr-Moson-Sopron (18 950 případů). Nákaza byla zaznamenána již ve všech maďarských župách. Údaje o uzdravených, úmrtí a aktuálním počtu nakažených v rámci žup byly naposledy zveřejněny 4. srpna, od té doby (s výjimkou hlavního města Budapešti) vláda zveřejňuje pouze celkový počet nakažených v jednotlivých župách. Nejméně zasažená je župa Tolna, v níž bylo celkem zaznamenáno 6 521 případů nákazy koronavirem.

Statistiky

Externí odkazy 
 

 
Maďarsko
Maďarsko v roce 2020
Katastrofy v Maďarsku
Maďarsko